Vysoká pláň är en högplatå i Tjeckien,  namnet betyder "höga planen" på tjeckiska. Det ligger i länet Karlovy Vary, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Prag. Den högsta punkten på Vysoká pláň är  meter över havet.

Terrängen runt Vysoká pláň är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är U Ruské věže,  meter över havet,  km öster om Vysoká pláň. Runt Vysoká pláň är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Karlovy Vary,  km väster om Vysoká pláň. Omgivningarna runt Vysoká pláň är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Berg i Karlovy Vary (region)
Berg i Tjeckien 500 meter över havet eller högre
Kontrollbehov inkommande wikilänkar